Seiter ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Seiter (1647–1705), österreichischer Maler und Zeichner 
 Herbert Seiter (1921–1996), österreichischer Pianist, Komponist und Kapellmeister
 Michael Patrick Seiter (* 1978), Liechtensteiner Snookerspieler und Berater
 Stephan Seiter (* 1963), deutscher Politiker (FDP)
 William A. Seiter (1890–1964), US-amerikanischer Filmregisseur

Siehe auch:
 Seither
 Seitter
 Seider
 Seiters